Зайців Микола — хорунжий Армії УНР, нагороджений Хрестом Симона Петлюри.
 Зайців Микола Петрович — командир сотні 1-го Лубенського кінного полку ім. Максима Залізняка Окремої кінної дивізії, член Нью-Йоркської академії наук; поручник Армії УНР, на еміграції майор.

 Зайців — село в Україні, Васильківського району Київської області.
 Зайців (Полтавська область) — село, Михайлівська сільська рада, Великобагачанський район, Полтавська область, Україна.